

Спраг — місто, штат Коннектикут
 Спраг — місто, штат Вашингтон
 Спраг — селище, штат Небраска